Christian Dubé (1977-), joueur québécois de hockey sur glace;
Christian Dubé (1956-), homme d'affaires et homme politique québécois;